Чишко́ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Чишко Віталій Сергійович (1951—2003) — історик, фундатор сучасних методологічних засад української біографістики.
 Чишко Олесь Семенович (1895—1976) — композитор та співак, заслужений діяч мистецтв Росії та Узбекистану, уродженець Харківщини.
Українські прізвища